Schizeilema ranunculus är en flockblommig växtart som först beskrevs av D'urv., och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Schizeilema ranunculus ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ranunculus